Vålerenga (wijk), een wijk van Oslo
 Vålerenga IF, een voetbalclub uit Oslo